Maqam (Maqām) bedeutet
 Maqam (Musik), Tonsystem der klassischen vorderasiatischen Musik
 Maqām (Sufismus), , eine spirituelle „Wegstation“ eines Sufi-Anhängers
 Maqām, Grabbau eines islamischen Heiligen, siehe Qubba

Siehe auch:
 Makame, auch Maqāma, arabische Literaturgattung 
 Mugham, Tonsystem der aserbaidschanischen Musik